Plymouth é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Plymouth (Iowa)
Condado de Plymouth (Massachusetts)

Desambiguações de topônimos